Brian Keith Evans (n. 1973), cestista statunitense
 Brian Evans (n. 1982), cestista statunitense
 Brian Evans, calciatore gallese
 Brian Evans, allenatore neozelandese di rugby a 15